«These Are Special Times» — сімнадцятий студійний, шостий англомовний та третій різдвяний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 30 жовтня 1998 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Різдвяні альбоми
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records